Bernandino González puede referirse a:
 Bernardino González Vázquez, árbitro español;
 Bernardino González Ruiz (1911—2012), político panameño, Presidente accidental de Panamá en 1963.